Iphitos ist in der griechischen Mythologie der Name folgender Personen:
 Iphitos von Elis
 Iphitos (Sohn des Eurytos)
 Iphitos (Sohn des Naubolos)
 Bruder des Eurystheus, meist Iphis genannt
 Iphitos (Vater des Archeptolemos)

Iphitos steht außerdem für:
 den Tennisclub MTTC Iphitos